Уильям Делберт Ганн (; 6 июня 1878, Лафкин, Техас — 18 июня 1955, Нью-Йорк) — американский трейдер, разработавший инструмент технического анализа, известный как углы Ганна, и другие схемы анализа (квадрат 9, круг 24, график 360). Стратегии прогнозирования рынка Ганна основывались на методах, применяемых в геометрии, астрономии, астрологии и античной математике. Ганн написал ряд книг по биржевой торговле.

Биография 
Уильям Делберт Ганн родился 06 июня 1878 года в Лафкине, штат Техас. Его отец, Samuel Houston Gann, был учителем, торговал лошадьми и коровами. Он также владел небольшим биллиардным клубом.

Его мать, Susan Rebecca Gann (в девичестве Trevation), посвящала все свое время воспитанию В.Д. Ганна и его младших братьев и сестер. Она научила молодого Уильяма читать с помощью Библии – книги, которая позже оказала огромное воздействие на его размышления о природе финансовых рынков.

Его семья была бедной. Samuel, Susan и их восемь детей жили в маленьком домике, и юный Уильям, чтобы попасть в школу, каждый день ходил семь миль в течение трех лет. Ганн никогда не оканчивал высшую школу.

В 1894 году, Уильям Ганн, в возрасте 16 лет, оставил обучение и начал искать работу. Он стал разносчиком (продавал газеты, еду…) в поезде, который ездил между Texarkana и Tyler в Техасе. Он также работал на складе хлопка.

В 1901 году он работал в брокерской фирме в Texarkana и женился на своей первой жене Rena May Smith.

В 1902 году родилась первая дочь – Nora. 1902 был также первым годом, когда Ганн совершил свои первые сделки на хлопке.

В 1903 году Ганн переезжает в Нью-Йорк. Ему уже 25 лет.

В 1905 году рождается его вторая дочь Macie Burnie. 12 сентября 1905 в местной газете Ганн дает своё взгляд на движения цен хлопка. В 1906 Ганн работает брокером в Оклахоме.

В 1907 Ганн получает большую прибыль на предсказании паники на фондовом рынке и падении товарного рынка.

В 1908, в возрасте 30 лет, Ганн разводится с первой женой и женится на 19 летней Sadie Hannify. Вместе с ним в Нью-Йорк переезжают и его две дочери.

Это был тот год, когда он исследовал свой «Master Time Factor». Он торговал на двух счетах. Первый, открытый на $300, принес ему $25000 за три месяца. Второй, начатый с $130, принес $12000 почти за 30 дней. С этого времени за Ганном закрепилась репутация необычно талантливого трейдера.

В 1909 у Ганна с Sadie родился их первый ребенок – девочка, которую назвали Velma.

В 1910 Ганн пишет свою первую книгу «Спекуляция – прибыльная профессия». Он также выпускает газету «The Busy Man's News», а позже свою знаменитую «Supply and Demand Letter».

В начале 1914 Ганн предсказывает мировую войну и панику на рынках. В 1915 рождается сын – Джон.

В марте 1918 Ганн успешно предсказывает конец Первой Мировой и отречение Кайзера от престола. Его предсказания были опубликованы многими ведущими газетами того времени, включая и «New York Times». В 1919 он начал работать на себя. Он публикует «Supply and Demand Letter», где включает предсказания для фондового и товарных рынков. В 1923 Ганн пишет «Truth of the Stock Tape». Эта книга была оценена многими как лучшая книга о рынке.

За период в 60 дней Ганн получил на хлопке более чем $30000, начав со стартовым капиталом в $1000.

В 1927 Ганн пишет новеллу «Tunnel Thru the Air». Ганн написал ее как изложение собственных открытий. Эти открытия были скрыты в переплетениях сюжета книги. Многие годы трейдеры пытаются раскрыть секреты этой книги, но мало достигают успеха.

В «Tunnel Thru the Air» Ганн предсказывает Вторую Мировую Войну, в частности атаку Японии на США.

В 1928 Ганн успешно предсказывает вершину бычьего рынка 3 сентября 1929 года и последующую величайшую в истории панику.

В 1930 Ганн пишет «Wall Street Stock Selector». В этой книге он описывает состояние рынка с 1931 по 1933 года. В 1931 Ганн становится членом Нью-Йоркской каучуковой биржи и Новоорлеанской хлопковой биржи.

В 1932 Ганн дает своим клиента рекомендацию покупать акции, во время основания Великой Депрессии.

В 1936 Ганн пишет «New Stock Trend Detector» и покупает им же сконструированный полностью металлический самолет «Серебряная Звезда». Он был первым в США, кто владел частным, металлическим самолетом.

Через несколько лет он покупает несколько самолетов. Его пилотом в течение 19 лет был Elinor Smith. Ганн также покупает недвижимость и высокоскоростную яхту.

В 1937 Ганн пишет «How to Make Profits Trading in Puts and Calls». В этом же году он разводится со второй своей женой.

В 1940 Ганн пишет «Face Facts America». В этой книге он объясняет, почему Германия проиграет войну и почему Америка не должна вступать в войну. Он также подчеркивает большие проблемы, которые он видит в «Новом Курсе» Американского правительства и его последствия.

В 1941 Ганн становится членом Чикагской Товарной Биржи. Он проводит компанию против Рузвельта и его «Нового Курса». Это было время, когда у правительства США был огромный бюджет, а компания Ford остановила производство из –за кризиса перепроизводства.

В 1941 Ганн пишет «How to Make Profits in Commodities». Авторами оригинального издания 1941 года были В.Д. Ганн и его сын Джон.

В 1944 Ганн женится третий раз на Londi, которая была на 30 лет его моложе. Ганн относился к ней, как к королеве (к большому недовольству своих детей). Ганн переезжает в более теплый климат Майями во Флориде. Там он торгует, занимается инвестициями в недвижимость и продолжает учить своих студентов.

В 1948 Ганн продает свою компанию Joseph Lederer в Сан-Луис (Миссури).

В 1949 Ганн пишет «45 Years in Wall Street». На основании достоинств этой книги «The International Mark Twain» производит его в почетные члены Общества.

В 1950 Ганн пишет «The Magic Word». Это был его вклад в Библейскую литературу.

23 мая 1951 года Ганн вместе с Ed. Lambert основывают «Lambert-Gann Publishing Company». Эта компании опубликовала все книги и курсы Ганна.

Ганн пересматривает и переиздает «How to Make Profits in Commodities», удаляет имя и фото Джона из книги. Обновленное издание 1951 года имело огромный успех. В возрасте 73 лет Ганн располагал свободными средствами по $500 в день для своего консультантского сервиса.

Он продает «W.D. Gann Research, Inc.» C.C. Loosely в Нью-Йорк.

В 1954, в возрасте 76, Ганн покупает высокоскоростную яхту, называя ее «The Coffee Bean/Кофейное Зернышко» в честь успешной проведенной сделки на товарной бирже. «Great Master Course» Ганна продается за $5000, а в 1954 году это – цена среднего дома.

Ганн переносит сердечный приступ, а после проведенного обследования у него обнаруживают рак желудка.

В 1955 Ганн возвращается из одной из своих многочисленных поездок на Кубу, где он любил покупать билеты Кубинской лотереи и играть на скачках. Он чувствовал себя больным и очень слабым.

Сын Джон взял его из Флориды в Нью-Йорк, где Ганна поместили в госпиталь методистской церкви в Бруклине.

В.Д. Ганн умер в 15:20 18 июня 1955 года в возрасте 77 лет. Дети Ганна договорились похоронить его со второй женой Sadie, в масонской секции кладбища «Greenwood» в Бруклине, на аллее выходящей на магистраль Манхеттена и его любимую Уолл-Стрит.

(Джон Ганн был пилотом во время Второй Мировой Войны. Он очень резко отзывался о своем отце, особенно после того, как тот женился в третий раз. Джон Ганн умер в 1984 году.)

«Метод Ганна» 
Ганн разработал метод технического анализа, основанный на традиционных графических формациях. Основными составляющими анализа Ганна являются:

 кардинальный квадрат () — метод, который позволяет прогнозировать будущие значимые точки на графике на основании самой низкой цены валюты за все время;
 согласование цены и времени () — метод преобразования долларовой цены товара в единицы времени и прибавления этих периодов к дню, когда была получена важная цена. При достижении временных целей, время и цены оказываются согласованы, а рынок, вероятнее всего, должен будет повернуть назад;
 геометрические углы — их использование на рынке ценных бумаг описано в работе «The Basis of My Forecasting Method» (1935), в которой утверждается, что каждый геометрический угол делит время и цену на пропорциональные части и существуют геометрические построения, с помощью которых можно предсказывать проекцию цен на будущее время. Основной  называют 1×1, притом если нарисовать идеальный квадрат, а затем нарисовать диагональную линию из одного угла квадрата в другой, то получим иллюстрируемую концепцию угла 1×1, который движется вверх по одной точке в день.

Библиография 
 Truth of The Stock Tape (1923)
 Tunnel Thru The Air (1927)
 Wall Street Stock Selector (1930)
 New Stock Trend Detector (1936)
 Face Facts America (1940)
 How to Make Profits in Commodities (1941)
 45 Years in Wall Street (1949)
 The Magic Word (1950)
 WD Gann Economic Forecaster (1954)
 How to Make Profits Trading In Puts And Calls

Примечания

Литература

Ссылки 
 Интервью Richard Wyckoff с Уильямом Ганном
 «Прогнозирование прибыли с использованием цены и времени», Market Technician, December 2007
 Журнал «Торговля» со статьёй от 15 января 1921 года, описывающей основы для прогнозирования Ганна

Предприниматели США
Финансисты США